Xəlfəli – centro abitato del distretto di Imishli, in Azerbaigian
 Xəlfəli – centro abitato del distretto di Sabirabad, in Azerbaigian
 Xəlfəli – centro abitato del distretto di Şuşa, in Azerbaigian